Thek steht für
 den amerikanischen Künstler Paul Thek (1933–1988)
 einen Schulranzen

Suffix thek, siehe Liste_griechischer_Wortstämme_in_deutschen_Fremdwörtern#Th

Siehe auch: 
-thek
Tek
Theek
Teck